Камышловка — топоним:

Реки в России 
 Камышловка — река в Свердловской области, приток Пышмы.
 Камышловка — река в Омской области, приток Иртыша.

Населённые пункты 
 Камышловка — село в Узункольском районе Костанайской области Казахстана.
 Камышловка — деревня в Тяжинском районе Кемеровской области России.

См. также 
 Камышлов (значения)
 Камышлово